Bailey House steht für:

 Bailey House, Bungalow im Stadtteil Bel Air von Los Angeles

folgende im NRHP gelistete Objekte:

 Bailey House (Arkansas), NRHP-Nr. 75000375
 Bailey House (Colorado), NRHP-Nr. 78000840
 Bailey House (Florida), NRHP-Nr. 73000591
 Bailey House (Massachusetts), NRHP-Nr. 80000457
 Bailey House (Mississippi), NRHP-Nr. 84002160
 Bailey House (New York), NRHP-Nr. 80002668